Анна Хаава (настоящее имя Анна-Розалия Осиповна Хаавакиви, ,  — ) — эстонская поэтесса и переводчица, Народный писатель Эстонской ССР.

Биография 
Родилась на хуторе Хаавакиви в Тартуском уезде (Причудье, Кодавере) в семье крестьянина. Отец происходил из крестьянской интеллигенции, поэтому в доме всегда читались книги и газеты. Также отец играл на скрипке, под аккомпанемент которой Анна частенько пела, участвовал в собраниях театрального общества «Ванемуйне» () и был членом Тартуского сельскохозяйственного общества.
Когда Анне было 5 лет, её семья доверила свои сбережения родственнику, для того, чтобы он выкупил хутор у хозяина, но тот записал его на своё имя, что обрекло семейный дом Анны на разорение. Но несмотря на это Анна получила хорошее образование: сначала училась в частной немецкой начальной школе, где она носила немецкую фамилию Эспенштейн, но при получении диплома она настояла на возвращении ей фамилии по рождению — Хаавакиви. Затем, в 1880—1884 годах она училась в Тартуской высшей женской школе (), по окончании которой получила единственно доступное высшее образование для эстонской женщины — диплом домашнего учителя.
Свою первую и единственную любовь Анна встретила в народном хоре, это был студент богословского факультета Тартуского университета. Но вскоре в 1889 году умирают её отец, мать, сестра и возлюбленный.
В 1892—1894 годах Анна лечилась в различных больницах в Германии, затем по 1899 год работала учительницей на дому и сестрой милосердия в Петербурге и других городах России, затем была экономкой в доме у брата Хаавакиви. После болезни переехала в Тарту (1909), где прожила до конца жизни.
В 1920 году Анну настиг паралич, но болезнь не сломила её. Признание пришло на закате жизни и к 75-летию город Тарту подарил ей квартиру. Умерла на 93-м году жизни, похоронена на тартуском кладбище Раади.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (30.12.1956)
 Народный писатель Эстонской ССР

Творчество 
Первые стихи появились в газетах в 1886 году. Кроме поэзии у Анны Хаавы есть также проза «Маленькие картинки из Эстонии» () и составленный ею сборник афоризмов «Горсть правды» (). Также она занималась переводом классиков, таких как Шекспир («Сон в летнюю ночь»), Гёте («Эгмонт»), Шиллер («Вильгельм Телль»), Андерсен, что было её основным доходом. С 1906 года становится свободным писателем и её собственные стихотворения переводились на русский, финский, венгерский, немецкий, эсперанто и другие языки.

Сборники:
«Стихотворения I» () 1888
«Стихотворения II» () 1890
«Стихотворения III» () 1897
«Волны» () 1906
«С мечем и крестом» () 1910
«Дети севера» () 1913
«Мы» () 1920
«А все-таки жизнь хороша» () 1930
«Я эстонскую песню пою» () 1935

Основной темой её поэзии во все времена была любовь. О ней Анна писала искренне, интимно, тоскуя о красоте и гармонии в окружающей жизни («Могу», «Один лишь раз любовь бывает»).
Вторая центральная тема её стихов — осуждение социальной несправедливости («Мы», «С дороги», в стихах на исторические темы проскальзывают аллюзии с современностью («С мечом и крестом»).
Музыкальность стихов Анны вызвала появление множества песен на её слова.

Источник 
 «Кто есть Кто в культуре Эстонии», состав и подготовка текста «Авенариус» 1996 г.
 https://web.archive.org/web/20080508171200/http://www.las-flores.ru/estonia/history/estonia-great-people-haava.html

Примечания 

Поэтессы Эстонии
Писательницы Эстонии
Писательницы СССР
Народные писатели Эстонской ССР
Эстонские поэты
Поэтессы по алфавиту
Похороненные на кладбище Раади
Писатели Эстонии XX века